L'Est est l'un des quatre points cardinaux.

Patronyme 

 Wim van Est, un coureur cycliste néerlandais.

Toponyme 

 Est, un village des Pays-Bas, dans la province de Gueldre ;
 Est, une des  administratives du Burkina Faso ;
 Est, une des  du Luxembourg ;
 Est, une des  administratives de l'Ouganda ;
 Est en Opijnen, une ancienne commune néerlandaise de la province de Gueldre ;
 Europe de l'Est, la partie orientale de l’Europe ;
 Bloc de l'Est, l’ensemble des régimes communistes instaurés après la Seconde Guerre mondiale dans les pays d’Europe ;
  ;
  ;
 .

Sigle 

EST est un sigle qui peut signifier :
 Eastern Standard Time, le nom de 2 fuseaux horaires, le Eastern Standard Time (North America) (en français, Heure de l'Est) et le Australian Eastern Standard Time (en français, Heure en Australie) ;
 encéphalopathie spongiforme transmissible, une maladie s'attaquant au système nerveux, causée par une protéine, le prion ;
 Expressed sequence tag (en français, marqueur de séquence exprimée), une variété d'ADN complémentaire séquencée de manière systématique et automatisée ;
 Expanding Spacetime Theory (en français, cosmos à expansion d'échelle), un modèle cosmologique proposé par C. Johan Masreliez ;
 Espérance sportive de Tunis, un club omnisports tunisien ;
 Esbjörn Svensson Trio, un groupe de jazz ;
 , une méthode de distribution des produits numériques ;
 extrait sec total, l'ensemble de toutes les substances qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

Code 
EST est un code, qui signifie :
 estonien (langue), dans la norme ISO 639 des codes des langues
 Estonie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;

Mais l'Estonie a aussi d'autres codes pays :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Estonie a pour code alpha-2 EE ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Estonie a pour code alpha-2 EN ;
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, l'Estonie a pour code ES
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, l'Estonie a pour code EE

Autres 
 Est, un roman de Marie Gil publié aux éditions MF en 2015
 Compagnie des chemins de fer de l'Est, une des anciennes compagnies de chemin de fer françaises, intégrée à la SNCF à sa constitution en 1938

Notes et références 

Code